Sony Ericsson Open 2012 (kobiety)
 Sony Ericsson Open 2012 (mężczyźni)